Сальвителле () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Население составляет 628 человек (2008 г.), плотность населения составляет 78 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 84020. Телефонный код — 0975.

Покровителем коммуны почитается святой Себастьян, празднование 20 января и в последнее воскресение августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.salvitelle.sa.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики